

Patronyme 

 Jean-François Senault (?-1672), prédicateur, supérieur général de l’Oratoire de Jésus ;
 Joseph Senault (), son neveu, docteur en théologie et prédicateur dominicain ;
 Louis Senault (1630-v. 1680), maitre écrivain et graveur français.